USS Admiral je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Admiral (1917) 
 USS Admiral (SP-967)

Admiral